Reichard steht für:

 Reichard (Pfalz-Simmern-Sponheim) (1521–1598), Herzog von Simmern

Reichard ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Ernst Reichard (1670–1756), deutscher Orgelbauer in Nürnberg
 Christa Reichard (* 1955), deutsche Politikerin (CDU)
 Christian Gottlieb Reichard (1758–1837), Stadtschreiber in Bad Lobenstein, deutscher Kartograph
 Christoph Reichard (* 1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Edward H. Reichard (1912–1988), US-amerikanischer Film- und Tontechniker
 Elias Caspar Reichard (1714–1791), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Ernst Reichard (1876–1956), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Ernst Reichard (Politiker) (1908–1968), deutscher Politiker und Bürgermeister (SPD)
 Gottfried Reichard  (1786–1844), deutscher Chemiker, Luftschiffer

 Holger Reichard (* 1966), deutscher Autor und Webdesigner
 Jacob Reichard (1841–1913), deutscher Fotograf und Unternehmer
 Johann Georg Reichard (1710–1782), Schleizer Hofkapellmeister
 Johann Jacob Reichard (1743–1782), deutscher Mediziner
 Joseph Martin Reichard (1803–1872), deutscher Politiker und Revolutionär
 Luis Reichard (* 1989), deutscher Jazz- und Kirchenmusiker, siehe Luis Weiß
 Mea Reichard († 1924), Malerin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Melchior Reichard (1524–1593), deutscher Rentmeister 
 Paul Reichard (1854–1938), deutscher Afrikaforscher

 Susanne Reichard (* 1963), Wiener Bezirksvorsteherin (ÖVP)
 Walther Reichard (1827–1873), deutscher Jurist und Politiker
 Wilhelmine Reichard (1788–1848), Ballonfahrerin

Siehe auch:
 Reichardt
 Reichart
 Reicherd
 Reichhard